Aceasta este lista celor 547 de comune din departamentul  Pyrénées-Atlantiques  din Franța.

(CAB) Communauté d'agglomération of Bayonne-Anglet-Biarritz, creată în 2000.
(CAP) Communauté d'agglomération of Pau Pyrénées, creată în 2000.

Pyrenees-Atlantiques